

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Warszawka – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 Warszawka – część wsi Stare Chojno w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Warszawka – część wsi Dubeczno w  woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk
 Warszawka – część wsi Smardzowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Warszawka – część wsi Ostrownica-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Warszawka – część wsi Bukowno w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Warszawka – kolonia wsi Łysaków Drugi w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Warszawka – część wsi Dziurów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody
 Warszawka – dawna nazwa wsi Warszewka w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Drobin

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Warszawka (błr. i ros. Варшавка) – wieś w rejonie puchowickim obwodu mińskiego, około 1,5 km na południowy zachód od Rudzieńska.

Rosja 
 Warszawka (ros. i baszk. Варшавка) – osada w Baszkirii
 Warszawka (ros. Варшавка) – wieś w obwodzie czelabińskim
 Warszawka (ros. Варшавка) – wieś w obwodzie orenburskim